Projektraum steht für:
 Virtueller Projektraum, webbasierte Software für das Projektmanagement
 Offspace, nichtkommerzieller Ausstellungsraum für unetablierte Kunst